Epifora se može odnositi na:
Epifora (medicina) je pojačano suzenje, obično kao posljedica iritacije oka.
Epifora (jezik) je glasovna figura ponavljanja riječi na kraju stihova.